Bishops Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bishops Ridge (Illinois), im Lake County
 Bishops Ridge (North Carolina), im Mecklenburg County